Henttala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Joonas Henttala (né en 1991), coureur cycliste finlandais
Lotta Henttala (née en 1989), coureuse cycliste finlandaise
Niklas Henttala (né en 1996), coureur cycliste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois